Чипевайан, Дене Сулин (; другие англ. названия: Dëne Sųłiné, Dene Sųłiné, Chipewyan, Dene Suliné, Dëne Suliné, Dene Soun’liné или просто Dene, ) — язык, к носителям которого официальная канадская статистика относит жителей 19 индейских общин на севере Канады, 16 из которых являются общинами народа чипевайан, а три являются общинами народа «невольников» (слейви). 

Отождествлять понятия «дене» и «чипевайан» неправильно. Это не все общины ни народа чипевайан, ни народа слейви. У народа чипевайан имеется ещё 6 общин, жителей которых официальная канадская статистика относит к носителям языка чипевайан (точно так же жителей одиннадцати других общин она относит к носителям южного слейви).

Зафиксированное европейскими переселенцами чипевайанское слово «виг-ва́м» стало синонимом жилища кочевых индейцев.

Распространение 
Дене — один из официальных языков Северо-Западных территорий. Язык относится к атапаскской группе языковой семьи на-дене, которая, в свою очередь, по новейшим данным, входит в дене-енисейскую макросемью. Исходя из данных статистической службы Канады, носителей языка в 2006 г. было 11 130 чел. О разбивке их между общинами чипевайан и слейви на 2006 год данных пока нет. Они есть в отношении 1996 года: тогда к говорящим на языке дене официальная канадская статистика относила 8370 человек, из которых 7340 человек жило в 16 общинах чипевайан, а 1030 человек жило в трёх общинах «невольников». В пропорциональном пересчёте получится, что из 11.130 носителей языка дене приблизительно 9760 человек принадлежало к народу чипевайан и приблизительно 1370 человек — к народу «невольников» (слейви). На языке чипевайан, по данным переписи, 2006 года говорило 765 человек (в 6 общинах). По переписи 2001 года, к носителям языка дене официальная канадская статистика относила 10.585 человек (в пропорциональном пересчёте — 9285 чипевайан и 1300 слейви). В 2001 году зарегистрировано наивысшее число носителей языка чипевайан — 935 человек в шести общинах.

Письменность 
В 1850-е годы миссионерами была создана письменность для чипевайан на основе канадского слогового письма. Существовало две её формы — французско-католическая и английско-протестантская. Позднее обе формы неоднократно реформировались, но в настоящее время вышли из употребления.

Основным алфавитом для записи чипевайан является латинский. Существует несколько вариантов алфавита для чипевайан. Один из них выглядит так: ʔ a b ch ch' d dh ddh dl dz e ë g gh h ı j k k' l ł m n o r s sh t t' th tł tł' ts ts' tth tth' u w x y z. Назализация обозначается подбуквенным диакритическим знаком (ą ę į ǫ ų), а высокий тон — надбуквенным (á é í ó ú ë́).

Слоговое письмо чипевайан (французско-католическая версия 1904 года):

Примечания

Литература 
 Cook, Eung-Do. (2004). A grammar of Dëne Sųłiné (Chipewyan). Algonquian and Iroquoian Linguistics — Special Athabaskan Number, Memoir 17. Winnipeg: Algonquian and Iroquoian Linguistics. ISBN 0-921064-17-9.
 Cook, Eung-Do. 2006. «The Patterns of Consonantal Acquisition and Change in Chipewyan (Dene Suline)». International Journal of American Linguistics. 72, no. 2: 236.
 De Reuse, Willem. 2006. «A Grammar of Dene Suline (Chipewyan) (Cook)». International Journal of American Linguistics. 72, no. 4: 535.
 Elford, Leon W. Dene sųłiné yati ditł'ísé = Dene sųłiné reader. Prince Albert, SK: Northern Canada Mission Distributors, 2001. ISBN 1-896968-28-7
 Gessner, S. 2005. «Properties of Tone in Dene Suline». Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science. Series IV, Current Issues in Linguistic Theory. 269: 229—248.
 Gordon, Raymond G., Jr. (Ed.). (2005). Ethnologue: Languages of the world (15th ed.). Dallas, TX: SIL International. ISBN 1-55671-159-X. (Online version: http://www.ethnologue.com).
 Li, Fang-Kuei. (1946). Chipewyan. In C. Osgood & H. Hoijer (Eds.), Linguistic structures of native America (pp. 398–423). New York: The Viking fund publications in anthropology (No. 6). (Reprinted 1963, 1965, 1967, & 1971, New York: Johnson Reprint Corp.).

Языки Канады
Атабаскские языки